Club Atlético Mitre puede referirse a varias instituciones deportivas de Argentina:
Club Atlético Bartolomé Mitre (Posadas), de Posadas, Misiones;
Club Atlético Mitre, de Santiago del Estero;
Club Atlético Mitre (Salta), de Salta, Argentina;